Чемпионат Москвы по футболу 1918 (весна) стал Х первенством (II весенним), организованным Московской футбольной лигой (МФЛ).

Турнир носил название Кубок КФС - «Коломяги».

Чемпионом в третий раз стал «Замоскворецкий» КС.

Организация и проведение турнира 

К весеннему первенству были допущены практически все входящие в МФЛ клубы (всего 20). Каждый из них мог выставить по три команды: всего участвовали 20 первых (I), 19 вторых (II) и  12 третьих (III) команд (всего на трех соревновательных уровнях 51 команда, представлявшая 20 клубов).

В отличие от проводившегося по кубковой системе прошлогоднего первенства, в этом весеннем турнире была впервые применена смешанная система: на первом этапе были проведены игры в один круг в двух подгруппах; по две лучшие команды каждой подгруппы выходили в следующий этап, где играли в полуфиналах с победителями другой подгруппы; победители в финале разыгрывали звание чемпиона.

В первенстве приняли участие следующие клубы:

Класс «А»

 СК «Замоскворечье»
 «Новогиреево»
 «Сокольнический» КЛ
 «Замоскворецкий» КС
 КФ «Сокольники»
 «Физическое воспитание»
 ОЛЛС

Класс «Б»

 
 
 
 «Унион»
 МКЛ
 
 
 

Класс «В»

 РГО «Сокол»

Ход турнира 

Турнир стартовал 7 мая и был проведен в достаточно сжатые сроки: одиннадцать соревновательных туров двадцати команд уместились в полтора месяца (причем все игры были проведены всего на трех стадионах). Правда, при этом 17 из 93 запланированных игр (почти каждая пятая игра) не состоялись, что не удивительно, учитывая реалии Москвы начала лета 1918 года — голод, начинающиеся разруха, гиперинфляция и гражданская война. В этих условиях вызывает удивление скорее то, что МФЛ вообще сумела завершить столь масштабный турнир (проводившийся, к тому же, параллельно для трех команд).

В спортивном отношении чемпионат оказался чрезмерно громоздким и перегруженным не влиявшими на турнирное развитие матчами: победители обеих подгрупп были практически известны до начала игр. Тем не менее, в своей подгруппе команда «Новогиреево», считавшаяся до начала турнира безусловно лучшей командой Москвы, после разгрома основных конкурентов на выход из группы из «Сокольнического» КЛ (9:0), умудрилась проиграть команде класса «В» РГО «Сокол», выйдя на игру вдевятером. Проиграв после этого также лидеру группы — команде СК «Замоскворечье» — новогиреевцы стали заложниками турнирной ситуации. В последнем туре СКЗ все же обыграл СКЛ и «спас» «Новогиреево» — теперь они имели равное количество очков с «лыжниками» и, по регламенту, должны были за второе место играть дополнительный матч, от которого «Сокольнический» КЛ отказался (вероятно, считая такое соперничество бесперспективным после недавно случившихся 0:9).

В другой подгруппе «Замоскворецкий» КС и КФ «Сокольники» уверенно заняли первые два места.  

Интрига в турнире началась лишь со стадии полуфиналов: вначале «Замоскворецкий» КС сумел отбить все атаки мощного новогиреевского нападения и провести незадолго до окончания матча решающий мяч, затем также неожиданно КФ «Сокольники» сумел обыграть СК «Замоскворечье». В финале во второй встрече этих команд на турнире удача снова сопутствовала ЗКС.

Группа 1

Матчи

Группа 2

Матчи

1/2 финала

Финал

Низшие уровни 

 II команды (кубок ЗКС)

Победитель — СК «Замоскворечье» - II

 III команды

Победитель — «Замоскворецкий» КС - III

Примечания

Литература

Ссылки 

 footballfacts.ru
 Газета «Заря России» за 1918 год
 Газета «Русскiй спортъ» за 1918 год
 календарь первенства и реквизиты клубов
 cska-games.ru

Футбольные соревнования в Москве
1918 год в футболе
1918 год в России